Der innere Kreis bezeichnet 
 einen Film von Andrei Michalkow-Kontschalowski, siehe Der innere Kreis (Film)
 ein Buch von Peter Øvig Knudsen, siehe Der innere Kreis. Die Blekingegade-Bande. 

Siehe auch:
 Im inneren Kreis
 The Core – Der innere Kern